Haploskupina M je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina M, která se rozšířila do řady kontinentů, se vydělila z africké haploskupiny L3. Předpokládá se, že k tomu došlo před 60 000 až 80 000 lety na území Afriky.

Haploskupiny M a N jsou považovány za iniciátory lidské migrace z Afriky. Haploskupina M je spojena s rozšířením moderních lidí do oblastí Blízkého Východu a Jižní Asie před 60 000 až 80 000 lety podél jihoasijského pobřeží.

Haploskupina M nepatří díky svému stáří k těm haploskupinám, které lze spojit s příslušnou rasou. Pokrývá oblast Sibiře, Východní Asie, Jihovýchodní Asie, Střední Asie, Jižní Asie a Melanésie. Dále se vyskytuje v Etiopii, na Kavkaze a ojediněle také na Blízkém Východě.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

M